Wereldkampioenschap dammen 2021 (match)
Wereldkampioenschap dammen 2021 (toernooi)